Robin Laing ist der Name folgender Personen:

* Robin Laing (Musiker), (* 1953), schottischer Folkmusiker und Songwriter
 Robin Laing (Schauspieler) (* 1976), britischer Schauspieler